Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 484 dans le monde.

 Route fédérale 484 en Allemagne
 RS-484 au Brésil
 Route régionale 484 en Finlande
 Route nationale 484 en France